Método do círculo consiste em analisar um círculo trigonométrico de raio unitário utilizando um triângulo rectângulo onde a hipotenusa é igual ao raio e os catetos são iguais ao seno e cosseno do ângulo considerado.

Trigonometria